Ford River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Ford River (North Esk River), Nebenfluss des North Esk River in Tasmanien, Australien
 Ford River (Victoria)

in Kanada:
 Ford River (Nunavut)

in den Vereinigten Staaten:
 Ford River (Green Bay), in Michigan 

Ford River steht für:
 Ford River Township, Michigan